

Geografia

Austria 
 Loosdorf – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Melk
 Loosdorf – miejscowość w gminie Fallbach w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Mistelbach

Czechy 
Dawna nazwa miejscowości:
 Ludvíkovice

Inne 
 Loosdorf – zamek